Greatest Video Hits 1 — первая видеоколлекция группы Queen в формате DVD. Релиз занял первое место в Великобритании и разошёлся тиражом в более чем 90,000 копий. Greatest Video Hits 1 стала самой распродоваемым DVD в 2002 году.

Диск 1 
 Bohemian Rhapsody
 Another One Bites the Dust
 Killer Queen
 Fat Bottomed Girls
 Bicycle Race
 You're My Best Friend
 Don't Stop Me Now
 Save Me
 Crazy Little Thing Called Love
 Somebody to Love
 Spread Your Wings
 Play the Game
 Flash
 Tie Your Mother Down
 We Will Rock You
 We Are the Champions
Audio:
 PCM Stereo
 DTS 5.1

Диск 2 
 Now I'm Here
 Good Old-Fashioned Lover Boy
 Keep Yourself Alive
 Liar
 Love of My Life
 We Will Rock You (fast)
 Inside the Rhapsody

Чарты 

Музыкальные видео Queen
Фильмы на английском языке